Karpin bezeichnet

 Karpin (Eggesin), Ortsteil der Stadt Eggesin in Mecklenburg-Vorpommern
 Karpin (Police), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Karpin ist der Familienname folgender Personen:
 Andra Karpin (* 1979), estnische Fußballspielerin
 Waleri Georgijewitsch Karpin (* 1969), russischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Carpin